Moe Mantha ist der Name folgender Personen:

* Moe Mantha senior (Maurice William Mantha senior; 1933–2015), kanadischer Eishockeyspieler und Politiker 
 Moe Mantha junior (Maurice William Mantha junior; * 1961), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler und -trainer